Кандамо (исп. Candamo) — многозначный термин. 

 Кандамо (Астурия) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. 

 Кандамо, Мануэль
 Кандамо, Франсиско